Поляри (, ) — населенный пункт (деревня) в общине Дервента, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Поляри проживало 368 человек.

Население 
В населении деревни преобладают хорваты, доля остальных национальностей мизерная.

Национальный состав 
1991 год:
 Сербы — 1 человек (0,27 %)
 Хорваты — 363 человека (98,64 %)
 Югославы — 0 человек (0,00 %)
 Мусульмане — 0 человек (0,00 %)
 Другие — 4 человека (1,09 %)

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской